Nessa (Duitsland), een gemeente in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt
 Nessa (Corsica), een gemeente in het Franse departement Haute-Corse
 Nessa (vala), een personage in uit de werken van J.R.R. Tolkien
 Nessa (geslacht), een geslacht van krekels